Хисматуллин — фамилия. Известные носители:
 Хисматуллин, Гарифьян Рахимьянович (1932—2004) — бригадир тракторной бригады Бегеняшского отделения Первомайского совхоза РБ, Герой Социалистического Труда, общественный деятель.
 Хисматуллин, Денис Римович (род. 1984) — российский шахматист, гроссмейстер (2004).
 Хисматуллин, Зульфар Фазылович (1923—1983) — башкирский писатель. Заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1973).
 Хисматуллин, Магафур Хисматуллович (1915—2004) — башкирский певец (тенор), режиссёр и педагог.
 Хисматуллин, Рашит Сагитович (род. 1944) — российский политик, депутат Государственной думы.

 Хисматуллина, Зулейха Гатаулловна (1922—1994) — татарская певица.